Köhn von Jaski ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Köhn von Jaski (1768–1848), preußischer Generalleutnant, Kommandant der Festung Königsberg
 Karl Friedrich Köhn von Jaski (1771–1852), preußischer Generallieutenant und zweiter Kommandant des Invalidenhauses in Berlin

Siehe auch:
 Köhn (Begriffsklärung)